Сли — вид песни у народа нунг.
 СЛИ — Сыктывкарский лесной институт;